Данила Андреевич Квартальнов (род. 7 июля 1997 года) — российский хоккеист, нападающий системы московского «Спартака».

Карьера 
Воспитанник воскресенского хоккея. Племянник Дмитрия Квартальнова. На драфте КХЛ 2014 года под 119-м номером был выбран новосибирской «Сибирью». Два сезона провёл в ХК «Сибирские снайперы» в МХЛ. С 2015 года — игрок системы ЦСКА. Выступал в МХЛ в составе ХК «Красная армия», в ВХЛ в составе ХК «Звезда». В сезоне 2016/17 стал чемпионом МХЛ.

В сезоне 2016/17 выступал в КХЛ в составе ЦСКА. В мае 2017 года был подписан контракт, по которому со следующего года Квартальнов переходил в систему СКА (Санкт-Петербург). Единственный матч в КХЛ в составе СКА провёл 27 февраля 2018 года в гостях против «Йокерита» (3:5) — в игре не принимали участие хоккеисты, выигравшие два дня назад олимпийский турнир в Пхёнчхане.

Бронзовый призёр молодёжного чемпионат мира 2017 года.

2 мая 2021 года перешёл в московский «Спартак», подписав двусторонний контракт сроком до 30 апреля 2022 года. 10 декабря 2021 года в матче против «Йокерита» (2:0) забросил свою первую шайбу в КХЛ, для этого ему потребовалось 108 матчей. 11 мая 2022 года заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком» на два года.

Примечания 

Хоккеисты России
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Звезда» Чехов
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск